Mardefelt oder Mardefeld ist der Familienname folgender Personen:

 Arvid Axel Mardefelt (1655–1708), schwedischer Infanteriegeneral
 August Filip Mardefelt (1660–1732), schwedischer Generalmajor
 Axel von Mardefeld (1691–1748), preußischer Politiker und Diplomat
 Conrad Mardefelt (um 1610–1688), schwedischer Feldmarschall 
 Gustav von Mardefeld (1664–1729), preußischer Politiker und Diplomat